Rainberg heißen folgende geographische Objekte:
 Rainberg (Gemeinde Ruprechtshofen), Katastralgemeinde in Niederösterreich
Berge:
 Rainberg (Salzburg), Stadtberg in Salzburg
 Rainberg (Lechtaler Alpen), , Berg in den Lechtaler Alpen, Tirol
 Rainberg (Küps), Berg in der oberfränkischen Gemeinde Küps
 Rainberg (Spessart), Berg im Spessart bei Kreuzwertheim, Bayern

Siehe auch:
 Reinberg
 Rheinberg (Begriffsklärung)